7 miejscowości w Polsce: 
 Dybowo – leśniczówka w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. toruńskim, w gminie Wielka Nieszawka
 Dybowo – osada w woj. pomorskim, w pow. malborskim, w gminie Nowy Staw
 Dybowo – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. ełckim, w gminie Prostki 
 Dybowo – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. mrągowskim, w gminie Mikołajki
 Dybowo – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. oleckim, w gminie Świętajno 
 Dybowo – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. szczycieńskim, w gminie Pasym
 Dybowo – osada w województwie zachodniopomorskim, w powiecie sławieńskim, w gminie Sławno 

Zobacz też: Dybów, Dybowa